БНС — аббревиатура, может означать:

 Балансировка нагрузки сети
 Балтийская служба новостей (, BNS)
 Багерная насосная станция
 Баррьентистский национальный союз
 Бассейновая наблюдательная сеть
 Батарея накала сухая (радио; связь)
 Белорусская народная самопомощь
 Белорусский народный союз (партия; истор., полит.)
 Береговая насосная станция (в атомной энергетике; энерг.)
 Биологическая нейронная сеть (биол.)
 Битум нефтяной строительный (энерг.; в маркировке, например, БНС-90/10)
 Блочная насосная станция
 Боевая навигационная система (игры, сетевое)
 Болгарский национальный союз
 Большой наркоманический синдром
 Бронированный насыпной сейф (в маркировке, например, БНС-1, БНС-2, БНС-3)
 Буронабивная свая
 Бюро национальной статистики (Великобритания, Казахстан)
 Бюро национальной статистики АСПР РК
 Бюро несчастных случаев
 Бюро нормализации и стандартизации
 Патрон большой начальной скорости (в маркировке, воен.)